Highland County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Highland County, Ohio 
 Highland County, Virginia

Se även
 Highlands County i Florida

fr:Highland#Comtés